Land of the Lost (série), série televisiva de (1974-6).
 Land of the Lost (filme), filme de 2009 inspirado em tal série.
 Land of the Lost (álbum), álbum de estúdio da banda Wipers.

Ver também 
 Elo Perdido

Desambiguação